Johann Kirschbaum ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Joseph Kirschbaum (1721–1804), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Michael Kirschbaum (1725–1782), deutscher Weber und Autor